Гулинци може да се отнася за:

 Гулинци, село в Община Ранковце, Република Македония;
 Гулинци, днес Родонас, село в дем Суровичево, Гърция.